Подаруй мені щастя — назва декількох фільмів та книжки.

Фільми 

 Подаруй мені щастя — російський фільм-комедія 2004 року.
 Подаруй мені щастя — український мелодраматичний телесеріал 2020 року.

Література 

 Подаруй мені щастя — історичний любовний роман Анелло Джанмарія, виданий 2009 року.